Con el nombre de Pedro Joaquín Chamorro se encuentran:

Pedro Joaquín Chamorro y Alfaro,  político nicaragüense, Presidente de Nicaragua de 1875 a 1879.
Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, periodista y político  nicaragüense,  anterior esposo de Violeta Chamorro, Presidenta de Nicaragua.